Schönhöfer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Schönhöfer (1892–1965), deutscher Chemiker
 Peter Schönhöfer (* 1935), deutscher Arzt, Pharmakologe und Lokalpolitiker (SPD)